Го́вард Ме́лтон Уэ́бб, также Ховард Уэбб и Ха́уард Уэ́бб (, произношение ; ) — английский футбольный судья. С 2003 по 2014 годы судил матчи английской Премьер-лиги. В 2005 году был включён в список судей ФИФА. Кавалер Ордена Британской империи. Рекордсмен по количеству жёлтых карточек, показанных в финалах чемпионатов мира.

Судейская карьера

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2010 

20 мая 2010 года Уэбб был назначен главным судьёй на финальный матч Лиги чемпионов 2010 года. В матче, который прошёл 22 мая, он показал три жёлтых карточки.

Чемпионат мира 2010 
24 октября 2008 года ФИФА опубликовала список судей на предстоящий чемпионат мира 2010 года, куда был включён Уэбб.
5 февраля 2010 года ФИФА подтвердила участие Уэбба в турнире. 16 июня 2010 года он отсудил матч группы H между сборными Испании и Швейцарии, 24 июня — матч группы F между сборными Италии и Словакии, а 28 июня — матч 1/8 финала между сборными Бразилии и Чили.

Финал чемпионата мира 2010 

8 июля 2010 года Уэбб был назначен главным судьёй на финальный матч чемпионата мира, в котором встретились сборные Нидерландов и Испании. Он стал первым судьёй-англичанином, назначенным на финал чемпионата мира, с 1974 года, когда финал между сборными Нидерландов и ФРГ отсудил Джек Тейлор.

В финальном матче Уэбб показал 14 жёлтых карточек и 1 красную, побив рекорд финала чемпионата мира 1986 года, в котором было показано 6 жёлтых карточек.

Чемпионат мира 2014 
На чемпионате мира по футболу 2014 года судил матч группы С между Колумбией и Кот-д’Ивуаром 19 июня и матч 1/8 финала между Бразилией и Чили 28 июня.

Статистика

Жёлтые и красные карточки

Красные карточки в Премьер-лиге

2003/04 
 «Саутгемптон» — «Болтон Уондерерс», Михаэль Свенссон, вторая жёлтая карточка (86 минута)

2004/05 
 «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон», Гонсало Сорондо, грубый фол (59 минута)
 «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас», Питер Крауч, грубый фол (58 минута)

2005/06 
 «Чарльтон Атлетик» — «Сандерленд», Даррен Эмброуз, грубый фол (55 минута)
 «Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм», Майкл Доусон, вторая жёлтая карточка (72 минута)
 «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль», Хайден Маллинс, грубый фол (82 минута)
 «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед», Луис Гарсия, грубый фол (82 минута)

2006/07 
 «Чарльтон Атлетик» — «Вест Хэм Юнайтед», Джими Траоре, вторая жёлтая карточка (26 минута)
 «Манчестер Сити» — «Рединг», Усман Дабо, грубый фол (80 минута)
 «Арсенал» — «Фулхэм», Филипп Сендерос, вторая жёлтая карточка (66 минута)
 «Блэкберн Роверс» — «Вест Хэм Юнайтед», Дэвид Бентли, вторая жёлтая карточка (90+ минута)

2007/08 
 «Фулхэм» — «Вест Хэм Юнайтед», Леон Андреасен, вторая жёлтая карточка (88 минута)

2008/09 
 «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити», Марк Нобл, вторая жёлтая карточка (37 минута)
 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», Неманья Видич, вторая жёлтая карточка (90 минута)
 «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити», Криштиану Роналду, вторая жёлтая карточка (68 минута)
 «Арсенал» — «Ливерпуль», Эммануль Адебайор, вторая жёлтая карточка (62 минута)
 «Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм», Себастьян Бассонг грубый фол (60 минута)

2009/10 
 «Бернли» — «Эвертон», Стивен Джордан, вторая жёлтая карточка (62 минута)
 «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Уиган Атлетик», Ричард Стерман, вторая жёлтая карточка (45 минута)
 «Уиган Атлетик» — «Вулверхэмптон Уондерерс», Хендри Томас, вторая жёлтая карточка (67 минута)

Личная жизнь 
Одно время состоял в отношениях с немецким судьёй Бибианой Штайнхаус. Женат на Кей Уэбб, воспитывает троих детей: Холли, Джека и Люси.

Помимо судейской работы, является сержантом в полицейском управлении Саут-Йоркшира. Также работал руководителем судейского корпуса в Саудовской Аравии.

Примечания

Ссылки 

  на Refworld.com

Футбольные судьи Англии
Футбольные судьи по алфавиту
Судьи чемпионата мира по футболу 2010
Судьи чемпионата Европы по футболу 2012
Судьи чемпионата мира по футболу 2014
Члены ордена Британской империи